Марьян Кароль Дубецкий (; 26 августа 1838, Изяслав — 24 октября 1926, Краков) — польский историк и писатель, педагог, общественный и политический деятель, секретарь от Руси в Национальном правительстве во время Январского восстания.

Псевдоним: Современный (); криптоним: МД ().

Биография 
Родился в семье Людвика Дубецкого и Анны Славковны. Имел старших братьев Целестина и Александра. Будучи еще ребёнком, потерял отца, поэтому его воспитанием занимались тетя и дядя. Начальное образование получил в Житомирской гимназии. С 1856 учился в Харьковском университете, затем на историко-филологическом факультете Киевского университета. Во время учёбы в университете присоединился к тайной организации «Тройницкий союз» во главе с Владимиром Антоновичем и Леоном Гловацким, которая выступала за передачу крестьянам земли и предоставление им свободы выбора места жительства () и восстановление государственности Речи Посполитой в границах 1772 года. 

Впоследствии тайная организация переросла в целое политическое направление так называемых «хлопоманов». Вскоре произошел и раскол, после которого выделились два течения. Первое, под руководством Владимира Антоновича, выступало за независимость Руси (Украины). Второе, во главе с Изидором Коперницким и Дубецким за восстановление Речи Посполитой в качестве федерации трёх народов. Второе стало основой революционного движения привело в конце концов к Январскому восстанию.

После окончания Киевского университета в 1860 году Марьян Дубецкий занял место учителя польского языка и литературы в Ровенской гимназии, но через год потерял работу за участие в патриотической манифестации. После чего осел в селе под Берестечком, у своего старшего брата. Вместе с Александром вел политическую и просветительскую работу среди жителей края. За участие в манифестации 10 сентября 1861 года в Городли вместе с братом был арестован и вывезен в ссылку в Вятку, а затем в Тамбов. После освобождения, в ноябре 1862 вернулся на родину.

К начавшемуся польскому восстанию присоединился лишь в мае 1863 года приехав в Варшаву. В третьем составе Национального правительства возглавляемого А. Гиллером был назначен представителем отдела Руси. Занимая данную должность состоял во всех последующих составах правительства вплоть до ареста случившегося в ночь с 10 на 11 апреля 1864 года. 30 июля 1864 года приговорен вместе с членами состава правительства возглавляемого Р. Траугуттом к смертной казни. Тем не менее через несколько дней приговор заменен бессрочной каторгой в Сибири. В 1868 году приговор смягчен и заменен с каторги на бессрочную ссылку в Иркутск. В 1874 году получил разрешение на переселение в европейскую часть Российской империи, однако с запретом проживания в Царстве Польском. Полностью амнистирован в 1883 году. 

Выехал в Австро-Венгрию поселившись в Кракове. Занимался публицистикой, писал мемуары. Во время советско-польской войны был членом Совета обороны государства в Кракове. В 1923 году награждён Орденом Возрождения Польши II степени. Умер 24 октября 1926 года в возрасте 88 лет.

Примечания

Литература 
 Michał Janik, Marian Karol Dubiecki, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1939—1946, t. V, s. 428—430.
 Jerzy Starnawski , Marian Karol Dubiecki, w: Słownik badaczy literatury polskiej, Łódz 2002, t. V. 
 Stefan Pomarański, Marian Dubiecki: zarys biograficzny z powodu 85-ej rocznicy urodzin, Zamość; Warszawa 1923. 
 Jakób Hoffman, Marian Dubiecki o sobie. W dniu wmurowania tablicy: Marianowi Dubieckiemu 10 maja 1931 roku w Równem na Wołyniu, Równe Wołyńskie 1931. 
 Tadeusz Dubiecki, Korespondencja między Józefem Ignacym Kraszewskim a Marianem Dubieckim, Łuck 1939. 
 Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego. Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863 — 1864, Pod red. E. Halicza, Warszawa 1960. t. I — IV 
 Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865—1900). Kompendium dokumentacyjne, red. Ryszard Przelaskowski, Warszawa 1968. 

Выпускники Житомирской гимназии
Историки Польши
Члены Тройницкого союза
Члены повстанческих правительств (январское восстание)
Кавалеры Командорского креста со звездой ордена Возрождения Польши